БМК — аббревиатура, может означать:
 Блочно-модульная котельная
 БМК — базовый матричный кристалл, большая интегральная схема.
 БМК — бензилметилкетон, химическое соединение.
 Барнаульский меланжевый комбинат
 Белорецкий металлургический комбинат